Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Stan Smith era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Geoff Masters ha battuto in finale 4–6, 6–3, 7–6, 6–3  James Delaney.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Australian Indoor Championships 1976